Andre Begemann e Martin Emmrich erano i detentori del titolo, ma Begemann ha deciso di non partecipare. Emmrich ha giocato in coppia con Christopher Kas e sono avanzati fino alla finale dove sono stati sconfitti da Santiago González e Scott Lipsky per 7-5, 4-6, [10-3].

Teste di serie

 Treat Huey /  Dominic Inglot (primo turno)
 Jamie Murray /  John Peers (semifinale)

 Santiago González /  Scott Lipsky (campioni)
<li> Tomasz Bednarek /  Lukáš Dlouhý (primo turno)

Wildcard

  Facundo Argüello /  Manuel Peña López (primo turno)

  Dušan Lajović /  Lu Yen-Hsun (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Düsseldorf Open 2014
ATP World Tour 2014